Moritziella är ett släkte av insekter. Moritziella ingår i familjen dvärgbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dvärgbladlöss
Moritziella